Tillstånd kan avse:

 Tillstånd (reglerteknik) –  ett begrepp som är vanligt inom reglertekniken
 Tillståndsmaskin – en abstrakt modell som används till exempel inom mjukvaruutveckling, hårdvarudesign, beräkningsteori och språkvetenskap

Juridik
 Bygglov – ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning
 Uppehållstillstånd – ett tillstånd för en icke-medborgare att uppehålla sig på ett lands territorium

Fysik 
 Aggregationstillstånd – de olika former ett ämne kan befinna sig i beroende på temperatur och tryck
 Tillståndsfunktion – inom termodynamiken en kvantitet för ett systems tillstånd
 Kvantmekaniskt tillstånd – en samling matematiska variabler som fullständigt beskriver ett kvantmekaniskt system
 Egentillstånd – ett kvantmekaniskt tillstånd som matematiskt fungerar som en egenvektor
 Termodynamiskt tillstånd – en uppsättning värden hos egenskaper vilka är nödvändiga för att kunna återskapa ett system

Medicin
 Allmäntillstånd – det allmänna tillståndet på en patient
 Vegetativt tillstånd – en medicinsk term för en patient som endast äter, sover och fungerar basalt kroppsligt, men saknar mänskligt intellektuellt och känslomässigt liv